Яак Салуметс (род. 30 января 1949, Пайде, Эстонская ССР, СССР) — советский эстонский баскетболист, тренер. Рост — 196 см.

Биография 
Выступал за «Калев» (Таллин) (1968-79). Выступал за сборную СССР, бронзовый призёр ЧЕ-1973.

Карьера в сборной могла быть более продолжительной, если бы Салуметс сумел наладить отношения с Александром Гомельским. Последний звал Салуметса во взрослую сборную после победного юниорского ЧЕ-68. Однако 19-летнего баскетболиста в Таллине отговорили ехать, сказав, что надо ещё учиться.

Не сложились отношения и Владимиром Кондрашиным. Он должен был брать на ОИ-72 Салуметса, но в последний момент на его место был взят Вольнов. Не взяли Салуметса и на ЧМ-74, однако в этом он был виноват сам: после окончания турнира в Югославии нарушил режим и вступил в словесную перепалку с Кондрашиным.

По окончании карьеры — тренер. Сначала тренировал женские команды. Привел «Калев» к победе в чемпионате СССР 1991. Со сборной Эстонии в 1993 занял самое высокое место в постсоветской истории сборной на ЧЕ — 6-е место. В сборной Эстонии работал до 1997 года.

В 1991—1993 работал в Финляндии с клубом NMKY Lahti. В сезоне 1993/94 — главный тренер каунасского «Жальгириса».

В 1994—1997 — главный тренер таллинского «Калева».

Достижения (как тренера) 
 Чемпион СССР 1991
 Чемпион Литвы 1993/94
 Чемпион Эстонии 1994/95, 1995/96

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1949 году
Родившиеся 30 января
Баскетболисты СССР
Игроки БК «Калев»
Игроки сборной СССР по баскетболу
Баскетбольные тренеры СССР
Баскетбольные тренеры Эстонии
Тренеры мужской сборной Эстонии по баскетболу
Тренеры БК «Калев»
Тренеры БК «Жальгирис»
Кавалеры ордена Белой звезды 5-го класса